Куба-Бурун (хребет) - дугоподібно вигнутий лісистий хребет з однойменною вершиною у пн. частині. Вдрз. рр. Тунас і Кучук-Карасу, до ЮВ-СВ від нп Олексіївка (Белогірськ, Крим) (тюрк. куба - сірий, рудий, блідий)

 Куба-Бурун (гора), Куба-Тепер - гола конусоподібна гора з двома вершинами, розділеними неглибокою сідловиною. В 3 км на південь від нп Громівка (Судак, Крим).